

Film 
 Walk on Water (Koniec lata) – film z 1999
 Walk on Water (Spacer po wodzie) – film z 2004
 Walk on Water – epizod serii trzeciej serialu Chirurdzy

Muzyka

Albumy 
 Walk on Water – album studyjny Jerry’ego Harrisona
 Walk on Water – album studyjny zespołu UFO
 Walk on Water – album studyjny zespołu Katrina and the Waves

Single i piosenki 
 „Walk on Water” – singel Eddiego Money’a
 „Walk on Water” – singel zespołu Aerosmith
 „Walk on Water” – singel Basshuntera
 „Walk on Water” – singel Iry Losco
 „Walk on Water” – singel zespołu 30 Seconds to Mars
 „Walk on Water” – singel Eminema
 „Walk on Water” – singiel Ozzy'ego Osbourne'a
 „Walk on Water” – piosenka Neila Diamonda
 „Walk on Water” – piosenka zespołu Milk Inc.